Hauturu ist der Name folgender geographischer Orte in Neuseeland:

 Hauturu Island, eine Insel nahe Whangamatā auf der Coromandel Peninsula 
 Hauturu (Neuseeland), ein Ort im Otorohanga District der Region Waikato
 Te Hauturu-o-Toi, eine Insel im Hauraki Gulf